«Ла́душки» — старинная детская народная игра-потешка, напеваемая няней или родителями ребёнку для утехи и развития коммуникативных навыков. Уходит своими корнями в славянскую мифологию и её обрядовые действия. В английской культуре существует аналогичное явление — .

Наряду с «Сорокой-белобокой» («Сорока-воровка», «Сорока-ворона») является классическим образцом русских детских потешек. Для исполнения «Ладушек» берут руки ребёнка в свои и, хлопая ими в ладоши на ударных слогах, напевают текст; при словах «на головку сели» ручки поднимают и кладут ребёнку на голову.

Запись XIX века 
С сохранением оригинальной орфографии:

Лади, Ладо, Ладушки,
Гдѣ были? — у Бабушки.
Что ѣли? — Кашку.
Что пили? — Бражку.

Фольклорист Михаил Макаров (1785/89-1847) в слове «Ладо» признавал обращение к славянскому северному богу Ладу (Ладо): «или уж не было ли у нас двух божеств — Ладо и Лады, мужа и жены, двойственного Гименея, слитого в одно русское слово лад брак?». Александр Афанасьев (1826—1871) уточнял: бог Лад (или Ладо) являлся мужским олицетворением богини Лады.

Однако большинство учёных, начиная с А. А. Потебни, считают Ладу плодом «кабинетной мифологии», научной фикцией.

В XX веке 
Издавалась в сборнике «Ладушки: русские народные сказки, песенки, потешки» Ю. А. Васнецова, получившем положительный отзыв от К. И. Чуковского.

Современные варианты 
Существует множество вариантов текста, один из них:

Ладушки, ладушки,
Где были? — У бабушки!
Что ели? — Кашку.                                                                    
Что пили? — Бражку.
Кашка масленька,
Бражка сладенька,
Бабушка добренька!
Попили, поели,
Домой полетели,
На головку сели, 
Сели, посидели,
Дальше полетели!

См. также 
 Веснянки (песни)

Примечания

Литература 
 Васнецов Ю. Ладушки: русские народные сказки, песенки, потешки — М.: Детская Литература, 1964
 Ветрова В. В. Ладушки: Песенки, стишки, потешки, считалки, загадки и игры для детей до трёх лет. — М.: Знание, 1994
 Коршунков В. А. Бабушкино угощенье в потешке «Ладушки» // Мир детства и традиционная культура. III Виноградовские чтения. — М., 1990
 Коршунков В. А. Этнографический комментарий к «Ладушкам» // Четвёртые Виноградовские чтения. — Новосибирск, 1990

Русский фольклор
Детские игры
Русские народные игры